The Love Race – film del 1931 diretto da Lupino Lane e Pat Morton
Ask yarisi (o The Love Race) – film del 1962 diretto da Mehmet Dinler
The Love Race – cortometraggio del 2012 diretto da Jacques Brown